Norwegian Jade (ранее Pride of Hawaii) — круизное судно в собственности компании NCL, было построено в 2006 году на верфи Meyer Werft в  Папенбурге (Германия). Судами-близнецами являются Norwegian Jewel, Norwegian Pearl и Norwegian Gem.

История судна 
Строительство судна стоимостью 510 миллионов долларов заняло два года. Судно было выведено из дока на верфи в Папенбурге 19 февраля 2006 год. 19 апреля 2006 года судно было передано корпорации NCL Corporation Ltd., Miami/USA. Церемония крещения судна состоялась в Лос-Анджелесе после трансатлантического перехода без пассажиров через Атлантику 22 мая 2006 года, во время которой судно нарекли Pride of Hawaii.

Технические характеристики 
Судно имеет 15 палуб, 12 пассажирских лифтов. Ходовые электродвигатели — 2 Azipod производства Asea Brown Boveri с общей мощностью 53040 лс. Дизель-генераторы — 5 MAN B&W V12 B48/60 с общей мощностью 97920 лс. 3 подруливающих устройства — Brunvoll CP с общей мощностью 9494 лс. Общий запас топлива (IFO 380 cst) — 2700 м³, средний расход топлива за сутки — 260 м³. Система кондиционирования воздуха имеет мощность 22,5 МВт. Навигация: 3 радара CDIS/ARPA, 2 фиброоптических гирокомпаса (система Dual-FOG, модель Navigat 2100), 7 VHF, 2 DGPS, Loran C, эхолот, глубиномер. На борту имеется 2 спасательных катера, 22 спасательных лодки и 22 спасательных плота с максимальной вместимостью 5670 человек. Установлено 7 станций пожаротушения. Вакуумный опреснитель способен производить в сутки 2820 м³ воды. Стабилизаторы качки — Sperry Marine (18 м²). 2 мусоросжигающих установки Norsk Inova. 2 якоря массой по 12 т на цепях по 350 м длиной; брашпили по 42 т. 12 ресторанов, 11 баров, 2 открытых, 1 закрытый бассейн. Казино.Norwegian Jade совершает в настоящее время круизы по Средиземному морю.

См. также 
 Список самых длинных судов по типу
 Список крупнейших пассажирских судов мира

Примечания

Ссылки 
 Norwegian Jade на сайте компании
 Текущая позиция, технические характеристики и фотографии судна на MarineTraffic
 Pride of Hawaii - Meyer Werft

Круизные суда
Суда по алфавиту
Суда, построенные в Германии